Kyrksjön kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Kyrksjön, Finland , sjö i Karis i Nyland, Södra Finlands län,

Sverige

Halland 
Kyrksjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Kyrksjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,

Småland 
Kyrksjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun,  (1,1 km²)
Kyrksjön (Tryserums socken, Småland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (69,5 ha)
Kyrksjön (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (52,3 ha)
Kyrksjön (Odensvi socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (3,3 km²)
Kyrksjön (Törnsfalls socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,

Västergötland 
Kyrksjön, Karlsborgs kommun, sjö i Karlsborgs kommun,  (2,55 km²)

Södermanland 
Kyrksjön (Björnlunda socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (63,2 ha)
Kyrksjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (1,42 km²)
Kyrksjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (79,5 ha)
Kyrksjön (Kila socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun, 
Kyrksjön (Hölö socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (1,94 km²)

Närke 
Kyrksjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (21,9 ha)

Uppland 
Kyrksjön (Häverö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Länna kyrksjö, Länna sjö i Norrtälje kommun,  (2,17 km²)
Kyrksjön (Norrtälje socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun,  (1,09 km²)
Edsbro-Kyrksjön, Edsbro- sjö i Norrtälje kommun,  (9,6 ha)
Kyrksjön, Bromma (Bromma socken), Uppland, sjö i Stockholm,  (5,6 ha)
Kyrksjön (Tegelsmora socken), sjö i Tierps kommun,  (37,2 ha)
Kyrksjön (Ljusterö socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,  (15,8 ha)

Värmland 
Kyrksjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (3,4 ha)

Hälsingland 
Kyrksjön (Arbrå socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (4,77 km²)
Kyrksjön (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (2,74 km²)
Kyrksjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (2,12 km²)
Kyrksjön (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (62,1 ha)
Kyrksjön (Bergsjö socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (2,83 km²)
Kyrksjön (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (33,6 ha)
Kyrksjön (Ilsbo socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (7,4 ha)

Medelpad 
Del av insjön Havern i Ånge kommun vid vilken Haverö kyrka ligger,  (29,5 km²)

Ångermanland 
Kyrksjön, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (31,7 ha)

Västerbotten 
Kyrksjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (6,8 ha)

Se även 
Kyrkesjön
Kyrktjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn